Баве:

 Баве — коммуна во Франции, регион Нор — Па-де-Кале, департамент Нор, кантон Баве.
 Баве — кантон во Франции, находится в регионе Нор — Па-де-Кале, департамент Нор. Входит в состав округа Авен-сюр-Эльп.
 Баве чавиш — сан в езидизме.